Goldmark steht für:

 Mark (1871), Nominal der Reichsgoldwährung des Deutschen Kaiserreiches ab 1871
 Eine 1-D-Mark-Münze in Feingold, 2001 erschienene Sonderausgabe der Deutschen Bundesbank, siehe Liste der Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland (DM)#1-DM-Goldmünze

Goldmark ist der Familienname folgender Personen:

 Josephine Clara Goldmark (1877–1950), amerikanische Sozialreformerin
 Karl Goldmark (1830–1915), österreichisch-ungarischer Komponist, Musiklehrer und Violinist
 Kathi Kamen Goldmark (1948–2012), US-amerikanische Schriftstellerin
 Peter Carl Goldmark (1906–1977), US-amerikanischer Ingenieur
 Rubin Goldmark (1872–1936), US-amerikanischer Pianist und Komponist